Genzano ist der Name folgender Orte in Italien

 Genzano di Lucania in der Provinz Potenza
 Genzano di Roma in der Provinz Rom

Siehe auch:
 Genazzano